Терсянка () — село,
Привольненский сельский совет,
Вольнянский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2321587004. Население по переписи 2001 года составляло 196 человек.

Географическое положение 
Село Терсянка находится у одного из истоков реки Средняя Терса,
на расстоянии в 3 км от сёл Привольное и Широкое.

История 
 1927 год — дата основания.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Известные люди 
 Ерёменко, Алексей Гордеевич — младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии. Герой фотографии «Комбат».

Примечания